Джефф Гелперн (,  3 травня 1976, Потомак, Меріленд, США) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду США.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Вашингтон Кепіталс», «Даллас Старс», «Тампа-Бей Лайтнінг», «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Монреаль Канадієнс» та «Фінікс Койотс».

Загалом провів 1015 матчів у НХЛ, включаючи 39 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США, провів 39 ігор в її складі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

Американські хокеїсти
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Вашингтон Кепіталс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Тампа-Бей Лайтнінг»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти АХЛ
Спортсмени з Меріленду